Frederik Willem I van Pruisen (1688–1740), regeerde 1713–1740
Frederik Willem II van Pruisen (1744–1797), regeerde 1786–1797
Frederik Willem III van Pruisen (1770–1840), regeerde 1797–1840
Frederik Willem IV van Pruisen (1795–1861), regeerde 1840–1861
 Frederik Willem van Pruisen (1880-1925), zoon van Albert van Pruisen regent van Brunswijk

Zie ook 
Frederik Willem I van Brandenburg (1620–1688), hertog van Pruisen, regeerde 1640–1688